Het Europees kampioenschap snooker 1994 was een door de European Billiards and Snooker Association (EBSA) georganiseerd kampioenschap voor snookerspelers. De 3e editie van het Europees kampioenschap vond plaats in het Hongaarse Boedapest in Hotel Hungarya van 23 juni tot 2 juli 1994.

Podium

Uitslagen 

Europees kampioenschap snooker
Snooker
Sportevenement in Boedapest
Sport in 1994